Aquaman, een superheld uit de strips van DC Comics
 Aquaman (film) (2018)
 Aquaman (album), de soundtrack van deze film
 Aquaman (televisieserie) (1967)